Кары́мское:

 Карымское — кальдера, внутри которой расположилось кратерное озеро в восточной части полуострова Камчатка
 Карымское — посёлок городского типа, административный центр Карымского района Забайкальского края России

См. также 
 Карымская